ojciec chrzestny – mężczyzna, który uczestniczy jako świadek w chrzcie
 Ojciec chrzestny – powieść autorstwa Maria Puzo, po raz pierwszy wydana w roku 1969
 Ojciec chrzestny – trylogia filmowa Francisa Forda Coppoli:
 Ojciec chrzestny – część pierwsza z 1972 roku;
 Ojciec chrzestny II – sequel pierwszej części z 1974 roku;
 Ojciec chrzestny III – trzecia część trylogii z 1990 roku.
 Ojciec chrzestny – gra komputerowa na podstawie filmu, wydana w roku 2006